De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal 2003 was de achtste editie van de Johan Cruijff Schaal en werd gespeeld op 10 augustus 2003 in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. Het duel ging tussen landskampioen PSV en bekerwinnaar FC Utrecht. Scheidsrechter was Ben Haverkort.

In dit jaar waren de supporters van zowel FC Utrecht als PSV ontevreden over de organisatie van het evenement, en bleven daarom in groten getale weg. De Utrechters waren ontevreden over de manier waarop verplicht naar Amsterdam gereisd moest worden. De Eindhovenaren waren ontevreden over de plaats die zij in de Arena toegewezen kregen. Van de 13.000 kaartjes werden er slechts ongeveer 700 verkocht. Met 22.000 genodigden door de KNVB zat het stadion toch nog aardig vol. Totaal waren er 30.000 toeschouwers. Het prijzengeld in 2003 bedroeg 135.000 euro.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 2003
PSV
FC Utrecht
Sportevenement in Amsterdam